Федотовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Федотовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Федотовка — село в Ключевском районе Алтайского края, упразднено в 1992 г.
 Федотовка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Федотовка — село в муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края.
 Федотовка — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Федотовка — село в Лениногорском районе Татарстана.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Федотовка — исчезнувшее село в Сакском районе.